Ascensidonio Spacca – pittore italiano
 Gian Mario Spacca – politico italiano
 Maria Enrica Spacca – velocista italiana